Киселёв () — русская фамилия, а также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 28-е место.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Киселёв, Анисим Фёдорович (1901—1952) — генерал-майор.
 Киселёв, Антон Викторович (род. 1986) — российский футболист.
 Киселёв, Аркадий Леонтьевич (настоящее имя Кеслер Арон Лазаревич; 1880—1938) — советский государственный деятель.
 Киселёв, Африкан Иванович (1910—1939) — Герой Советского Союза.

Б

В 
 Киселёв, Валентин Геннадиевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Киселёв, Валерий Иванович (1942—2020) — советский и российский физиолог, член-корреспондент РАМН и РАН.
 
 
 
 
 
 Киселёв, Всеволод Фёдорович (1924—2003) — советский и российский учёный. Заслуженный профессор МГУ.

Г 
 
 Киселёв, Григорий Яковлевич (1913—1970) — советский государственный деятель, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры БССР.

Д 
 Киселёв, Денис Юрьевич (род. 1978) — российский футболист.

Е

И 
 
 
 Киселёв, Иосиф Михайлович (1905—1980) — советский украинский писатель, литературовед, искусствовед.

К 
 Киселёв, Кирилл Валентинович (род. 1976) — русский художник, живописец.
 Киселёв, Константин Фёдорович (1834—1888) — архитектор Великого княжества Финляндского.
 Киселёв, Кузьма Венедиктович (1903—1977) — председатель СНК Белоруссии, министр иностранных дел БССР, представитель Белоруссии в ООН.

Л

М 
 
 Киселёв, Матвей Семёнович (1896—1942) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР, первый кратный кавалер этого ордена.

Н

О

П 
 
 Киселёв, Пантелей (1863—1927) — болгарский военный деятель, генерал.

Р 
 Киселёв, Рафаил Алексеевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Киселёв, Руслан Владимирович (1992) — российский самбист и дзюдоист.

С 
 Киселёв, Семён Сергеевич (1906—1985) — Герой Советского Союза.

Т 
 Киселёв, Тихон Яковлевич (1917—1983) — советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Киселёв, Трофим Кузьмич (1914—1967) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Ф

Ю

Я 
 
 Киселёв, Ярослав Дмитриевич (род. 1991) — испанский гандболист.



Населённые пункты

Россия 
 Киселёв — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Киселёв — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.

Украина 
 Киселёв — село в Кицманском районе Черновицкой области.

См. также 
 Киселёвск — город в Кемеровской области.
 «Кисилёв» — альбом рок-группы «ДК».
 Аксель Кисильоф — министр экономики Аргентины.
 Киселёв Лог

Примечания